Completitud hace referencia a varios artículos:

Espacio métrico completo, término técnico en análisis funcional.
Completitud semántica, término técnico en metalógica.
Teorema de completitud de Gödel, demuestra la completitud semántica de la lógica de primer orden.
Teoremas de incompletitud de Gödel, dos célebres teoremas de Kurt Gödel.
 En estadística, un estadístico completo es uno que contiene información acerca de los parámetros subyacentes y desconocidos de una distribución de una manera particularmente eficiente.